25e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 25e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid
 25e Legerkorps (Sovjet-Unie)- Russische legereenheid